Na bazie 15 PSP powstały:

 31 Pułk Strzelców Kaniowskich
 49 Huculski Pułk Strzelców